Triton Island (Canada), een eiland voor de kust van Newfoundland, Canada
 Triton Island (Filipijnen), een eiland in de Filipijnen
 Triton Island (Paraceleilanden), een eiland in de Zuid-Chinese Zee